NGC 3031 (Messier 81) je galaksija u zviježđu Velikom medvjedu.

Izvori

Vanjske poveznice 
 

3031
NGC 3031

fr:M81
hr:Messier 81
pt:NGC 3031
ru:Галактика M81
sk:Bodeho galaxia
uk:NGC 3031